Berceni (Boekarest), een wijk in de Roemeense hoofdstad
 Berceni (metrostation), metrostation in die wijk
 Berceni (Ilfov), een gemeente net buiten Boekarest
 Berceni (Prahova), een gemeente in het Roemeense district Prahova